„Minazuki (Minatsuki)” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Minazuki” – niszczyciel typu Kamikaze z początku XX wieku
 „Minazuki” – niszczyciel typu Mutsuki z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy japońskich okrętów